María del Rocío Primo de Rivera y Oriol (Jerez de la Frontera, Cádiz, 7 de mayo de 1967) es una novelista, periodista e historiadora española.

Biografía 
Nació el 7 de mayo de 1967 en Jerez de la Frontera, hija de Miguel Primo de Rivera y Urquijo, antiguo alcalde de Jerez de la Frontera, y de María de Oriol y Díaz de Bustamante. Se licenció en Ciencias de Información.

Inició su carrera periodística en 1985 en la revista Cambio 16 trabajando desde 1992 en el área de Internacional del diario ABC. En el medio televisivo ha trabajado en Antena Aragón y en Canal Satélite Digital. También ha realizado colaboraciones en Actualidad Económica, El Mundo, Hola, Telva y la cadena la COPE.

Ha publicado dos ensayos relacionados con su familia y una novela.

Obra 
Ensayo histórico
 
 
Novela

Genealogía

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 Bibliografía en la Biblioteca Nacional

Historiadoras de España
Historiadores de España del siglo XXI
Mujeres periodistas de España
Periodistas de España del siglo XXI
Escritores de Jerez
Rocio
Nacidos en Jerez de la Frontera
Españolas del siglo XXI